El Pradell és una muntanya de 2.213 metres que es troba al límit del serrat de la Muga i de la Serra de la Moixa.

Referències 

Muntanyes de Bellver de Cerdanya
Muntanyes de Gisclareny